Johann Adolf von Loe zu Wissen ist der Name folgender Personen:

* Johann Adolf von Loe zu Wissen (Domherr, um 1719) (um 1719–1786), Domherr in Münster und Lüttich
 Johann Adolf von Loe zu Wissen (Domherr, nach 1747) (nach 1747–nach 1783), Domherr in Münster